zapaska (ubiór)
 Zapaska – ukraiński duet